

Localidades

 Sainte-Foy (Landes)
 Sainte-Foy (Saône-et-Loire)
 Sainte-Foy (Seine-Maritime)
 Sainte-Foy (Vendeia)

Desambiguações de topônimos